Fedtschenko kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexei Pavlovich Fedchenko
 Boris Alexjewitsch Fedtschenko
 Olga Alexandrowna Fedtschenko

Robotskapade auktorsförkortningar